Воинское сельское поселение

 Воинское сельское поселение (Крым) — в Красноперекопском районе Республики Крым
 Воинское сельское поселение (Орловская область) — в Мценском районе Орловской области